Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Luke Jensen e David Wheaton 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (campioni)
 Gary Muller /  Piet Norval (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1995
ATP Tour 1995